Megged ist der Familienname von:

Aharon Megged (1920–2016), israelischer Schriftsteller, Dramatiker und Publizist 
Eyal Megged (* 1948), israelischer Schriftsteller, Journalist und Kolumnist